B00 peut faire référence à :
 .b00, une extension de fichier d'image disque, selon la liste d'extensions de fichiers ;
 B00, des infections par le virus de l'herpès, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres